2 miejscowości w Polsce:
 Kazubek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Sompolno
 Kazubek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek